Аэрия может означать:
 Аэрия — астероид.
 Аэрия — древнее название Египта.